Вонхоцк:

 Вонхоцк — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Стараховицкий повят.
 Вонхоцк — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стараховицкий повят, Свентокшиское воеводство.